I Love It — песня рэперов Канье Уэста и Lil Pump'а, 2018 год;
 I Love It — песня шведского дуэта Icona Pop совместно с Charli XCX, 2012 год.